Jajarkot (district), een van de 75 districten van Nepal in de Bheri-zone
 Jajarkot (stad), de hoofdplaats van het Nepalese district Jajarkot